Gaius Cornelius Verres, Romeins bestuurder in de 1e eeuw v.Chr.
Verrès, gemeente in Italië
Verres (geslacht), biologisch geslacht van kevers